Влади́мир Фо́кин:
 Фокин, Владимир (ум. 1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Фокин, Владимир Петрович (род. 1945) — российский актёр, кинорежиссёр и сценарист.

Примечания